«Томми» — советский художественный кинофильм режиссёра Якова Протазанова, снятый в 1931 г. Фильм снят по мотивом пьесы Всеволода Иванова «Бронепоезд 14-69». Первый звуковой фильм Протазанова.

Сюжет 
Гражданская война в Сибири. Большевистский партизанский отряд получает приказ доставить захваченные боеприпасы Красной армии. По пути к партизанам в плен попадает английский солдат. В плену герой фильма переходит на сторону большевиков.

В ролях 
 Александр Жутаев — Томми
 Василий Ковригин — Вершинин, старший партизан
 Михаил Кедров — китаец-партизан
 Иван Чувелев — Озорной, партизан
 Василий Ванин — Суетливый
 Алексей Темерин — пострадавший
 Виктор Кулаков — партизан
 Владимир Уральский — партизан
 Леонид Юренев — полковник
 Николай Боголюбов — партизан
 Владимир Цоппи — английский полковник

Литература

Ссылки 
 «Томми» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы СССР 1931 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Якова Протазанова
Фильмы студии «Межрабпомфильм»
Экранизации произведений Всеволода Иванова
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России